Molekulska formula -{C10H14N4O2}- se može odnositi na:

 Morinamid
 3-Izobutil-1-metilksantin